Barsukowka () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Barsukowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Duhnau und Legehnen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Barsukowka (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman (Bartukeiten, 1938–1946 Bartenhöh, Kreis Tilsit, Ostpreußen)
 in der Oblast Omsk:
 Barsukowka (Omsk, Asowo), Dorf im Nationalkreis Asowo
 Barsukowka (Omsk, Ljubinski), Dorf im Rajon Ljubinski